Gabriela Dabrowski e Sharon Fichman erano le detentrici del titolo, ma quest'anno hanno partecipato con partner differenti.

Dabrowski ha fatto coppia con Marie-Ève Pelletier, mentre Fichman con Sun Shengnan si sono incontrate in semifinale con la vittoria di Dabrowski e Pelletier .

Dabrowski e Pelletier che hanno battuto in finale Tímea Babos e Jessica Pegula 7–5, 6–7(5–7), [10–4].

Teste di serie 

 Sharon Fichman /  Sun Shengnan (semifinali)
 Andreja Klepač /  Mandy Minella (primo turno)

 Alexa Glatch /  Alexandra Mueller (quarti di finale) 
 Maria Abramović /  Maria Fernanda Alves (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Tevlin Women's Challenger 2011